Gunnar Rosenborg kan syfta på:

 Gunnar Rosenborg (1898–1990), svensk bankdirektör
 Gunnar Rosenborg (1923–2010), svensk företagsledare